

Patronyme 

 Dorrit Willumsen (1940-), écrivaine danoise.
 Jens Ferdinand Willumsen (1863-1958), peintre danois.
 Mary Willumsen (1884-1961), photographe danoise.